«Shut Up» — песня американской хип-хоп группы Black Eyed Peas, второй сингл к их альбому Elephunk, выпущенному в 2003 году.

Предыстория 
По словам самих Black Eyed Peas, поводом для создания песни «Shut Up» стал разрыв отношений «золотой пары» шоу-бизнеса — Джастина Тимберлейка и Бритни Спирс.

Will.i.am нужна была певица для этой песни, так он привёл в группу Фёрги. Она помогала с записью большинства песен для альбома Elephunk и в итоге стала четвёртым членом Black Eyed Peas в 2003 году.

Релиз 
«Shut Up» был выпущен в качестве второго сингла с альбома в конце 2003 года, после «Where Is the Love?». Песня «Shut Up» не была выпущена в США, зато получила мгновенный успех на международном уровне, достигнув № 1 в Австралии, Австрии, Бельгии, Канаде, Испании, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Новой Зеландии, Норвегии, Румынии, Швеции и Швейцарии. «Shut Up» стала одной из наиболее успешных песен группы.

Существует ремикс в делюкс-версии пятого студийного альбома The E.N.D., под названием «Shut the Phunk Up».

Клип 
Действие клипа происходит в театре, где идёт «битва полов». В ней will.i.am и Taboo играют роли женихов Fergie, а apl.de.ap роль дирижёра.

Список композиций 

US 12" Vinyl
(AMRR-11025-1; Released: 2003)

Side A
 «Shut Up» (LP) — 5:10
 «Shut Up» (Radio Edit) — 3:46
 «Shut Up» (Instrumental) — 5:09
 «Shut Up» (Acapella) — 4:55
Side B
 «Shut Up» (Knee Deep Remix) — 4:23
 «Shut Up» (Knee Deep Remix Instrumental) — 4:21
 «Shut Up» (Knee Deep Remix Acapella) — 4:20

EUR CD
(0602498145012; Released: 2003)

 «Shut Up» — 5:12
 «Tell Your Mama Come» (Live From House Of Blues, Chicago) — 2:51
 «Karma» (Live From House Of Blues, Chicago) — 3:03

EUR CD
(0602498145029; Released: 2003)

 «Shut Up» — 5:12
 «Tell Your Mama Come» (Live From House Of Blues, Chicago) — 2:51

UK CD
(9814501; Released: 2004)

 «Shut Up» — 5:12
 «Tell Your Mama Come» (Live From House Of Blues, Chicago) — 2:52
 «Karma» (Live From House Of Blues, Chicago) — 3:03
 «Shut Up» (Video) — 4:24

UK 12" Vinyl
(9814587; Released: 2004)

Side A
 «Shut Up»
Side B
 «Tell Your Mama Come» (Live From House Of Blues, Chicago)
 «Karma» (Live From House Of Blues, Chicago)

UK CD Promo
(SHUT 01; Released: 2004)

 «Shut Up» (Radio Edit)
 «Shut Up» (Instrumental)

Чарты и продажи

Наивысшие позиции

Годовые чарты

Сертификация

Примечания 

Синглы 2003 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Песни The Black Eyed Peas
Синглы Interscope Records